Navnet Helgenæs er brugt flere steder.
 Helgenæs er en halvø på sydsiden af Djursland
 Helgenæs Sogn
 Helgenæs er et tidligere brugt navn for herregården Hellenæs